Кубок Томаса, иногда называемый Чемпионат мира по бадминтону среди мужских команд — мировое первенство по бадминтону, проходящее каждые два года.

Ещё в 1939 году на сессии Международной федерации бадминтона знаменитый британский спортсмен Джордж Алан Томас предложил устроить международный чемпионат по бадминтону, по аналогии с Кубком Дэвиса в теннисе или Кубком мира в футболе. В том же году он представил образец кубка для награждения победителей. Первый турнир было решено провести в сезоне 1941-42, но помешала начавшаяся Вторая мировая война. В итоге чемпионаты стартовали с сезона 1948-49.

Изначально турнир проходил каждые три года. С 1984 года он был совмещён с Кубком Убер (аналогичным соревнованием среди женщин) и стал проходить параллельно с ним каждые два года.

Результаты

1949—1982

1984—1988

с 1990

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Всемирной федерации бадминтона